Fahim peut faire référence à :

Patronyme 

 Adil Fahim (né en 1983), footballeur marocain.
 Amr Fahim (né en 1976), joueur de football international égyptien.
 Fawzia Fahim (née en 193), biochimiste égyptienne.
 Suleïman al-Fahim (né en 1977), milliardaire philanthrope Émirati.

Cinéma 
 Fahim, film français de Pierre-François Martin-Laval de 2019